Тропічний вуж (Mastigodryas) — рід неотруйних змій родини Вужеві. Має 13 видів. Інша назва «пантеровий вуж».

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 53 см до 2 м. Голова невелика, морда звужена. Очі великі з круглими зіницями. Тулуб стрункий, потужний. Забарвлення жовтувате, сіре, синювате, кремове з численними коричневими, бурими, чорними поздовжніми смугами або плямами неправильної форми. Низка видів мають схожість з отруйними Ботропсами. Це засіб захисту від ворогів.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічні ліси, гірську місцину. Часто трапляються біля водойм. Переважно живуть на деревах або чагарниках. Активні вночі. Харчуються птахами. ящірками, земноводними, гризунами.

Це яйцекладні змії.

Розповсюдження 
Мешкають у Центральній та Південній Америці (до Уругваю та північної Аргентини), а також на низці островів Карибського басейну.

Види 
 Mastigodryas amarali
 Mastigodryas bifossatus
 Mastigodryas boddaerti
 Mastigodryas bruesi
 Mastigodryas cliftoni
 Mastigodryas danieli
 Mastigodryas dorsalis
 Mastigodryas heathii
 Mastigodryas melanolomus
 Mastigodryas moratoi
 Mastigodryas pleei
 Mastigodryas pulchriceps
 Mastigodryas reticulatus

Джерела 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Mastigodryas
 Согур Л. М. Зоологія: курс лекцій. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 308 с.

Вужеві
Роди плазунів